"Miacis" sp. (CM 67873 & CM 77299) је изумрла врста плацентални сисара из кладуса Carnivoraformes, која је у периоду раног еоцена настањивала подручје Сјеверне Америке.

Систематика

Историја класификације 
Врста "Miacis" sp. (CM 67873 & CM 77299) је раније била уврштена унутар изумрлог рода Miacis, али је касније ова врста препозната као засебан представник кладуса Carnivoraformes.

Класификација

Филогенија 
Доље приказан кладограм представља филогенетске везе врсте "Miacis" sp. (CM 67873 & CM 77299).
 }} }}

Временска распрострањенст врсте "Miacis" sp. (CM 67873 & CM 77299) унутар кладуса Carnivoraformes

Види још 
 Класификација сисара
 Carnivoraformes

Референце 

†
Изумрли сисари Северне Америке
Несврстане врсте сисара